Droga Sudecka (niem. Sudetenstraße) – droga wojewódzka nr 358 między Szklarską Porębą a Świeradowem-Zdrój, z Zakrętem Śmierci
 Droga Sudecka (Autostrada Sudecka) – droga wojewódzka nr 389 na Dolnym Śląsku, między przełęczą Polskie Wrota a Międzylesiem
 Trasa Sudecka – droga krajowa nr 40 Głuchołazy–Prudnik–Kędzierzyn-Koźle–Pyskowice
 Droga Sudecka (niem. Spindlerpassstraße) – niedokończona droga między Podgórzynem a Borowicami
 Sudecka Droga św. Jakuba – szlak pielgrzymkowy łączący Krzeszów z Lubaniem Śląskim.